Die Fußball-Bezirksliga Frankfurt/Oder 1984/85 war die 33. Spielzeit des Deutschen Fußball-Verbandes im Fußball der Männer.

Die BSG Motor Eberswalde wurde in dieser Saison zum 15. Mal Meister im Bezirk Frankfurt/Oder und qualifizierte sich damit für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort schied die BSG Motor Eberswalde allerdings aus. Die ASG Vorwärts Seelow errang, mit vier Punkten weniger, die Vizemeisterschaft. 

Als Absteiger standen nach dem 30. Spieltag die SG Bruchmühle 1947 und BSG Traktor Neuzelle fest und mussten in die Bezirksklasse absteigen.

Teilnehmer 
An der Spielzeit 1984/85 nahmen insgesamt 16 Vereine teil.

Statistik

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 https://ddr-fussball-archiv.de

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: DDR-Fußballchronik Band 7, Herausgeber: DSFS e. V., Berlin 2011

1984
Fußballsaison 1984/85